You Don’t Know — первый сингл со сборника Эминема «Eminem Presents: The Re-Up». Сингл записан при участии 50 Cent, Ллойда Бэнкса и Ca$his.

Видеоклип 

Одной из примечательных черт сингла You Don’t Know является снятый на него клип, релиз которого состоялся 7 ноября 2006 года. В MTV’s Total Request Live видео достигло первого места.

Главная идея клипа состояла в том, чтобы представить всех четырёх исполнителей в образах особо опасных преступников — все четверо одеты в арестантские робы и закованы в кандалы. По сюжету их привозят на разных транспортных средствах в сильно охраняемую тюрьму. При этом 50 Cent прибывает туда на самолётe, Cashis в поезде, Lloyd Banks в вертолёте, а Эминем — в грузовике.
Помимо этих исполнителей в видео снялись в роли самих себя Tony Yayo, The Alchemist, Young Buck, D12, Bobby Creekwater, Mobb Deep, Trick Trick, Stat Quo и Obie Trice (последний снялся ещё и в игровой части клипа в роли диспетчера, контролирующего перелёт Бэнкса).
В клипе есть аллюзии на знаменитый фильм «Молчание ягнят» — и все они связаны с появлением Эминема. Видео начинается с того, что женщина-агент ФБР (внешне напоминающая героиню Джоди Фостер) приходит к заключённому Эминему, который приветствует её фирменным облизыванием губ Ганнибала Лектера. Атрибутика Эминема (перевозка на тележке, намордник) в этом видео также отсылает к образу Лектера. Примечательно, что в следующей крупной работе Эминема — альбоме Relapse — он неоднократно упоминает Ганнибала Лектера.
То, как 50 Cent попадает в тюрьму, — на самолёте — намёк на фильм «Воздушная тюрьма», где был продемонстрирован схожий метод перевозки преступников.

Список композиций 
Цифровая дистрибуция

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Billboard.com 

Синглы Эминема
Синглы Shady Records
Песни 50 Cent
Песни, написанные Эминемом
Песни, написанные Луисом Ресто